Condesa hace referencia a varios artículos:

Título nobiliario
Conde
Condesa de Bureta, heroína de los Sitios de Zaragoza
Condesa de Castiglione, aristócrata y agente secreto italiana
Condesa de Gimonde, carlista
Condesa de Ségur, escritora francesa de origen ruso

Además
Colonia Condesa (Ciudad de México), barrio
Condesa por amor, telenovela